Academisch Medisch Centrum, een Amsterdams ziekenhuis
 Aanmeldcentrum, een centrum waar asielzoekers in Nederland terechtkonden voor de eerste procedures. Aanmeldcentra hebben bestaan eind jaren 90 van de 20e eeuw en in de aanvang van de 21e eeuw.
 Algemene muzikale cultuur, een vak in het muziekonderwijs
 AMC (platenlabel), een platenlabel
 American Motors Corporation, een voormalig Amerikaans autoconcern en -merk
 AMC (televisiezender) of American Movie Classics, een Amerikaanse televisiezender
 Automitrailleuse de Combat, een term die  het Franse leger in het interbellum gebruikte om gevechtstanks te specificeren, bijvoorbeeld:
 AMC Schneider P 16
 AMC 34
 AMC 35
 SOMUA S35
 Alpha Metal Company, een fabrikant van pannen en messen.

Motorfietsmerken 
 AMC (Brockton), AMC Brockton, Massachusetts
 AMC (Chicago), Allied Motor Corporation, Chicago
 AMC (Frankrijk), Ateliers de Mécanique du Centre, Frankrijk
 AMC (Londen), Associated Motor Cycles, Londen
 AMC (Sydney), Australian Motorcycle Company, Sydney
 AMC-Tech, een fabrikant uit het Duitse Bad Urach die onder het merk AMC motorfietsen en onderdelen verkoopt
 Thor (motorfiets), Aurora Automatic Machine and Tool Company, Aurora